Calamba, città delle Filippine nella Provincia di Laguna
 Calamba, municipalità delle Filippine nella Provincia di Misamis Occidental